37-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1992 Ballon d’Or)»
22 декабря 1992 года

Золотой мяч: 
 Марко ван Бастен

(третий раз)

< 36-я Церемонии вручения 38-я >
Золотой мяч 1992 года (фр. 1992 Ballon d’Or) — 37-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2437 France Football 22 декабря 1992 года. В состав жюри входили 29 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, СНГ, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Югославии.

Обладателем награды в третий раз стал голландский нападающий «Милана» Марко ван Бастен. Он стал третьим футболистом (после Йохана Кройфа и Мишеля Платини) - трёхкратным обладателем «Золотого мяча». Ван Бастен опередил в опросе Христо Стоичкова и Денниса Бергкампа.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 435 баллов; максимально игрок мог получить 145 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1992 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1992 году